Нюгор () — скандинавская фамилия и топоним. Известные носители:

 Нюгор, Альфонс (род. 2002) — шведский футболист.
  (1898—1979) — датский футболист.
 Нюгор, Кристен (1926—2002) — норвежский математик.
  (род. 1949) — датский футболист.